Waiting for Love – singolo di Avicii del 2015
 Waiting for Love – singolo di Jiordan Tolli del 2016